

Іваньковське сільське поселення — сільське поселення, Ядринський район, Чувашія
 Іваньковське сільське поселення — сільське поселення, Ясногорський район, Тульська область